M4 () — самоходный миномёт США периода Второй мировой войны.

История создания и производства 
Первый специализированный вариант полугусеничного бронетранспортёра-тягача M2, M4 была разработана параллельно с ним и принята на вооружение армии в сентябре 1940 года. Серийное производство M4, однако, было начато лишь в 1942 году: двумя партиями, в марте и в сентябре—октябре было выпущено 572 машины этого типа.

M4 была создана как машина для перевозки миномёта, который вёл бы огонь с земли, хотя и с возможностью при крайней необходимости вести огонь из корпуса транспортёра, однако опыт использования M4 в войсках показал непрактичность такого решения.

В январе 1943 года был принят на вооружение улучшенный вариант, M4A1, рассчитанный на штатную стрельбу миномёта из САУ. В ходе серийного производства M4A1, с мая по октябрь 1943 года, было выпущено 600 САУ этого типа. M4A1 стала основным самоходным миномётом войск США и поступала на вооружение штабных рот мотострелковых и танковых батальонов, активно используясь ими на всех театрах военных действий Второй мировой войны. В отличие от большинства серийной бронетехники США, M4 другим странам по программе ленд-лиза не поставлялась.

Конструкция

Броневой корпус

Вооружение

Средства наблюдения и связи

Двигатель и трансмиссия

Ходовая часть

Эксплуатация и боевое применение

Примечания

Сноски

Источники

Литература 
 
 

Самоходная артиллерия США периода Второй мировой войны
Самоходные миномёты США
Бронетанковая техника семейства Halftrack
Самоходная артиллерия по алфавиту